U sezoni 1968/69. bivši Splitski nogometni podsavez postao je Nogometni savez općine Split. Promjena naziva je nastupila na skupštini koja je održana u ožujku 1969. godine. 
Prvenstvo Nogometnog saveza općine Split (koje je tokom sezone promijenilo naziv iz Prvenstva Splitskog nogometnog podsaveza) je bila liga 4. ranga. Sudjelovalo je deset klubova, a prvak je bila Urania iz Baške Vode.

Ljestvica

Rezultatska križaljka 
podebljan rezultat - igrano u prvom dijelu lige (1. – 9. kolo), odnosno prva utakmica između klubova 
rezultat normalne debljine - igrano u drugom dijelu lige (10. – 18. kolo), odnosno druga utakmica između klubova   
 prekrižen rezultat  - poništena ili brisana utakmica 

 Izvori:

Kvalifikacije za Dalmatinsku ligu 
Igrano u svibnju i lipnju 1969.

Unutarnje poveznice 
 Grupno prvenstvo NSO Split 1968./69.
 Dalmatinska nogometna zona 1968./69.

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 Duško Marović, Andrija Križević-Drina: Šest decenija Nogometnog saveza općine Split : 1920 - 1980, Split, 1980. str. 86 
 Jurica Gizdić i dr.: 80 godina Splitsko-dalmatinskog saveza, Split, 2001., , str. 71-72   
 Jurica Gizdić: 80 godina kliškog Uskoka, Klis, 2010., , str. 50-51 
 Jurica Gizdić: NK Mračaj : veliki klub iz malog mista, Runovići, 2009., , str. 29-30 
 Jurica Gizdić: Od Kolektivca do Postira sardi : 1948. – 2008., Postira, 2008.,  
 Jurica Gizdić: Stobrečki Primorac, Stobreč, 2003., , str. 50 
 Jurica Gizdić: NK Dugopolje 1952. – 2002. : 50 godina nogometa u Dugopolju, Dugopolje, 2002., , str. 36-37 
 Jurica Gizdić: Urania : baškovoška zvijezda vodilja : 1922. – 2002., Baška Voda, 2002., , str. 43-45 
 Jurica Gizdić: 80 godina nogometa u Grudi : 1921. Grom - Slaven 2001., Gruda 2001., , str. 45-47 (Slaven Gruda - rezultati) 
 Marinko Perić: Povijest sporta Cetinske krajine, Sinj, 1989, str. 179 
 

1968-69
1968-69 split
Split